

Бюль () — місто в землі Баден-Вюртемберг

Бюль () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Нижній Рейн
 Бюль () — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхній Рейн
 Бюль — муніципалітет у департаменті Ду
 Бюль — муніципалітет у департаменті Уаза

 Бюль-Лоррен — муніципалітет у департаменті Мозель

Бюль — громада в кантоні Берн
 Бюль — місто в кантоні Фрібур

Інше 
 Бюль (футбольний клуб) — швейцарський футбольний клуб
 Бюль Ож'є — французька акторка